Šileikis ist ein litauischer männlicher Familienname.

Herkunft 
Das Wort šilas bedeutet ein kleiner Wald.

Weibliche Formen 
 Šileikytė (ledig)
 Šileikienė (verheiratet)

Namensträger 
 Egidijus Šileikis (* 1967),  Verfassungsrechtler und Professor,  Verfassungsrichter
 Gintaras Šileikis (* 1960),  Pädagoge und Politiker

Familienname
Litauischer Personenname